Wheler est un patronyme pouvant faire référence à:

Patronyme
 Francis Wheler (1656-1694), officier de la Royal Navy anglais
 Humphrey Wheler (), propriétaire terrien et homme politique anglais
 
 George Wheler (1650–1723),  voyageur et écrivain anglais
 George Wheler (1836–1908), homme politique et propriétaire terrien canadien
 Granville Wheler (1701-1770), scientifique et homme d'église anglais
 William Wheler (c. 1601-1666), politicien anglais

Voir aussi